Мачаї́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Гоча Мачаїдзе (* 1950) — грузинський радянський футболіст, молодший брат Манучара Мачаїдзе.
 Манучар Мачаїдзе (* 1949) — грузинський радянський футболіст.
 Ніно Мачаїдзе (* 1983) — грузинська оперна співачка.

Грузинські прізвища